Рольф Оке Микаэ́ль Нюквист (; 8 ноября 1960, Стокгольм, Швеция — 27 июня 2017, там же) — шведский актёр. Наиболее известен по ролям в сериале «Бек» (1997—1998) и экранизации трилогии «Миллениум» в роли Микаэля Блумквиста.

Биография 
Нюквист родился в Стокгольме, Швеция; его отец был итальянцем, а мать шведкой, сам он был приёмным ребёнком. В 17 лет отправился на год в Омаху, штат Небраска, США, по программе обмена студентами, где и получил свои первые уроки актёрского мастерства. По возвращении в Швецию был принят в балетную школу, но бросил её через год. В 19 лет Микаэл решил попробовать себя в театре и поступил в театральную академию в Мальмё, после окончания которой долгое время работал в театре.

В кино дебютировал небольшой ролью в телевизионном фильме «Kamraterna» (1982). Первой большой ролью в кино в карьере Микаэля стала картина «Вместе» (2000) режиссёра Лукаса Мудиссона; фильм получил международное признание, а Нюквист — первую номинацию на премию «Золотой жук».

Наибольшую популярность Нюквист получил, играя роль Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. В фильмах «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки» он снимался вместе с Нуми Рапас.

В 2011 году он снялся в фильмах «Погоня» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

В 2014 году снялся в фильме «Джон Уик» в роли Вигго Тарасова.

Умер на 57-м году жизни от рака лёгкого после почти года борьбы с болезнью в Стокгольме. В момент смерти находился в окружении семьи.

Избранная фильмография

Награды 
 Международный кинофестваль в Дижоне
 2000: Лучший актёр («Вместе»)
Золотой жук
 2003: Лучший актёр («Парень с соседней могилы»)
San Francisco Fearless Tales Genre Fest
 2004: Лучший актёр («Вуду из Лондона»)
Международный кинофестиваль в Чикаго
 2004: «Серебряный Хьюго» за лучший актёрский ансамбль («День и ночь»)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Швеции
Актёры телевидения Швеции
Лауреаты премии «Золотой жук»
Умершие от рака лёгкого